The Plumber est le titre de plusieurs œuvres :
 The Plumber, film muet sorti en 1911
 The Plumber, court métrage d'Edward F. Cline sorti en 1925
 The Plumber, film et téléfilm australien de Peter Weir sorti en 1979
 , dessin animé de Walter Lantz sorti en 1933
 The Plumber, court métrage sorti en 1967